Karl Kraushaar ist der Name folgender Personen:

* Karl Kraushaar (Chemiker) (auch Carl Kraushaar; 1845–1920), deutscher Chemiker und Wirtschaftsführer
 Karl Kraushaar (Pädagoge) (1858–1938), österreichischer Pädagoge, Journalist und Bankier